Angelica diversicolor är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Angelica diversicolor ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
diversicolor